Корал де Баранко има више значења:

 Корал де Баранко (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал де Баранко (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал де Баранко (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику